Asalto al Poder puede referirse a:
el título alternativo de la película canadiense Power Play (1978)
el título alternativo de la película estadounidense White House Down (2013)